Michael Berg är huvudpersonen i Bernhard Schlinks roman Högläsaren.

Michael är en pojke från en intellektuell familj som bor i Tyskland på 1950-talet, efter andra världskriget. En dag när han inte mår bra tar Hanna Schmitz, en kvinna äldre än Michael, hand om honom. Efter den händelsen skickar Michaels mamma honom till Hanas hem för att ge henne en bukett blommor. Som ett tecken på tacksamhet börjar en intim relation utvecklas mellan dem, och Hana ber Michael att läsa högt för henne ur de litterära verk som han studerar i skolan. Efter en tid försvinner Hana, och lämnar inga spår, vilket gör Michael förtvivlad. Senare, när Michael är juridikstudent vid universitetet i Heidelberg, möter han oväntat Hana anklagad för krigsförbrytelser. Efter det arbetar Michael som vuxen som advokat i Tyskland och är ensamstående pappa.

Litterära figurer
Filmfigurer